Moustier (französisch veraltet für „Kloster“) ist der Name folgender Orte:

 Moustier, Gemeinde im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Moustier-en-Fagne, Gemeinde im Département Nord, Frankreich
 Moustier-Ventadour, Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Moustier, Ortsteil der Gemeinde Frasnes-lez-Anvaing in der Provinz Hennegau, Belgien
 Le Moustier, archäologischer Fundplatz in der Dordogne

Moustier ist ferner der Familienname folgender Personen:

 Éléonore François Elie Moustier, marquis de Moustier (1751–1817), französischer Diplomat
 Lionel de Moustier (1817–1869), französischer Diplomat und Politiker 

Siehe auch:
 Moutier (Begriffsklärung)
 Moustiers-Sainte-Marie
 Demoustier